Лихтенберже, Андре (André Lichtenberger; 1870—1940) — французский историк эльзасского происхождения, публицист и писатель, наиболее известный повестью «Маленький Тротт» (Mon petit Trott, 1898).
 Лихтенберже, Анри (Henri Lichtenberger; 1864—1941) — французский германист, брат Андре Лихтенберже.
 Лихтенберже, Фредерик (Frédéric Lichtenberger; 1832—1899) — французский протестантский богослов, дядя Андре и Анри Лихтенберже.

Примечания